Атаджан Бабаев (; 1910 год, Хивинское ханство — дата смерти неизвестна) — председатель колхоза «Сынпы-Гореш» Марыйского района Марыйской области, Туркменская ССР. Герой Социалистического Труда (1949). Депутат Верховного Совета Туркменской ССР 3 — 5 созывов.

Биография 
Родился в 1910 году в крестьянской семье в кишлаке, который сегодня называется как село Аджана Мамедова (Ajan Mämmedowa), Марыйский велаят. С 1931 по 1941 года — мастер в колхозе имени Чкалова Марыйского района. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1943 году получил ранение и, демобилизовавшись, возвратился на родину.

С 1943 по 1945 года — начальник складов в колхозе имени Чкалова. В 1945 году назначен председателем колхоза «Сынпы-Гореш» Марыйского района. В 1947 году вступил в ВКП(б).

В 1948 году вывел колхоз в передовые сельскохозяйственные предприятия Марыйской области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 июня 1949 года за получение высокого урожая хлопка-сырца удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета Туркменской ССР 3 — 5 созывов.

С 1960 по 1970 года — бригадир садоводческой бригады в том же колхозе.

Дата смерти не установлена.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени 
 Медаль «За боевые заслуги» (17.02.1972)

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2009. — Т. 3. — 181 с.

Председатели колхозов
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 5-го созыва